El término calificación puede referirse, en esta enciclopedia:

a una calificación escolar, puntuación o "notas", la expresión del juicio del calificador o evaluador sobre el grado de suficiencia o la insuficiencia de los conocimientos demostrados por un alumno u opositor en un examen o ejercicio;

En urbanismo
a la calificación urbanística, la asignación de un uso determinado a un terreno;
a la recalificación;
a la calificación energética de viviendas;
a la calificación crediticia, financiera o de riesgos;
a la agencia de calificación crediticia, financiera o de riesgos;
a la calificación penal;
al escrito de calificación, el dedicado en el juicio penal a fijar las afirmaciones de las partes sobre hechos, carácter delictivo de estos, participación de los reos, circunstancias y responsabilidades, así como a proponer la prueba;

Notas

Enlaces externos